«Борсалино и компания» () — гангстерский боевик в стиле ретро, продолжение фильма «Борсалино».

Сюжет 
1930-е годы. Неизвестными киллерами убит один из королей бандитского Марселя — Франсуа Капелла. Его друг и партнёр по бизнесу — Рок Сиффреди (Ален Делон) выясняет, что убийство — дело рук сицилийцев некоего Вольпоне, который, опираясь на поддержку парижских политиков и продажных марсельских полицейских, начинает войну против корсиканцев Капелла и Сиффреди за контроль над Марселем. В качестве ответной меры Сиффреди убивает брата Вольпоне, но затем сам попадает в руки своего врага, который делает его алкоголиком и сажает в психушку. Сбежав с помощью друзей из лечебницы, Сиффреди собирает новую команду и, вернувшись в Марсель через несколько лет, начинает новую войну с сицилийцами Вольпоне.

На лицензионном DVD фильм в России выпустила фирма «CP Digital».

В ролях 
 Ален Делон — Рок Сиффреди
 Риккардо Куччолла — Джованни Вольпоне и Франческо Вольпоне
 Райнхард Кольдехофф — Сэм
 Лионель Витран — Фернан
 Катрин Рувель — Лола
 Даниэль Ивернель — комиссар Фанти
 Андре Фалькон — комиссар Казенав
 Адольфо Ластретти — Лучано
 Мирей Дарк — проститутка
 Пьер Кулак — Спада

Гангстерские фильмы
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы ФРГ
Фильмы-боевики ФРГ
Фильмы-боевики Италии
Фильмы-боевики Франции
Фильмы Жака Дере
Фильмы Франции 1974 года